Alona kan syfta på följande:
 Alona (djur), ett släkte kräftdjur

Geografi

Cypern 

 Álona, Cypern, ort,

Grekland 

 Álona (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar